MHW steht für:
 Marine Hitzewelle
 Medizinisches Katastrophen-Hilfswerk Deutschland, ein Zusammenschluss privater Rettungsdienstunternehmen, um im Katastrophenfall gezielt auf deren Ressourcen zurückgreifen zu können
 Mittleres Hochwasser, siehe Gezeiten #Ebbe und Flut
 Müllheizwerk, siehe Müllverbrennung
 Müritz-Havel-Wasserstraße, Bundeswasserstraße in Mecklenburg-Vorpommern
 Flughafen Monteagudo (IATA-Code), bolivianischer Flughafen

Abkürzung